Nicholsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nicholsville (Alabama)
 Nicholsville (Michigan)
 Nicholsville (New York)
 Nicholsville (Ohio)

in Kanada:
 Nicholsville (Nova Scotia)